Gábor Máté (atleta) – atleta ungherese
 Gábor Máté (attore) – attore ungherese
 Gabor Maté – medico ungherese naturalizzato canadese